Coviello – maschera della commedia dell'arte
 Claudio Coviello – ballerino italiano
 Nicola Coviello – giurista italiano
 Romualdo Coviello – politico italiano
 Roberto Coviello – baritono italiano